Amerikai Egyesült Államok
 Montmorency megye, Michigan állam
 Montmorenci, Indiana
 Montmorency Township, Illinois

Ausztrália
 Montmorency, Melbourne külvárosa

Franciaország
 Montmorency-Beaufort, település Aube megyében
 Montmorency, község Val-d’Ois megyében
 Soisy-sous-Montmorency, község Val-d’Ois megyében

Egyéb
 Montmorency család, ősi francia arisztokrata família
 Montmorency, folyó Kanada Québec tartományában
 Montmorency-vízesés, az azonos nevű folyón Kanadában
 13112 Montmorency aszteroida
 Rue de Montmorency, többek között Nicolas Flamel alkimista házáról híres utca Párizsban
 Montmorency állomás a montréali metrón